Шайхет Аркадій Самійлович (1898—1959) — радянський фотограф, один з основоположників радянського фоторепортажу, майстер документальної фотографії.
 Шайхет Леонід Юхимович (* 1948) — український математик, завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Олександр Шайхет (1887—1964) — швейцарський диригент і скрипаль, альтист та музичний педагог.